Харкс () — фамилия. Известные носители:
 Харкс, Джон (род. 1967) — американский футболист и футбольный тренер.
 Харкс, Иэн (род. 1995) — американский футболист.